Lam Raya (Montasik), een plaats in Indonesië
Lam Raya (Kuta Baro), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing